Viereck  steht für:

 eine ebene geometrische Figur mit vier Seiten und rechten Winkeln, siehe Viereck
 ein dreidimensionaler Körper mit vier Ecken, siehe Tetraeder
 in der Heraldik das Quadrat als Figur, siehe Viereck (Heraldik)
 eine Anlage im Festungsbau, siehe Festungsviereck
 alternativer Name einer Patience, siehe Das Quadrat

Viereck heißen:
 Viereck (Vorpommern),  Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 ein deutsches Adelsgeschlecht, auch Vieregg, siehe Vieregg (Adelsgeschlecht)
 Adam Otto von Viereck (1634–1718), preußischer Gesandter
 Adam Otto von Viereck (1684–1758), preußischer Staatsmann
 August Viereck (1825–1865), deutscher Porträtmaler
 Christian Friedrich von Viereck (1725–1777), preußischer Generalmajor
 Elisabeth Helene Gräfin von Viereck (1679–1704), Mätresse des Königs Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)
 George Sylvester Viereck (1884–1962), deutsch-US-amerikanischer Dichter
 Gustav von Viereck (1845–1906), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans von Viereck (1872–1943), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Hans Wilhelm Viereck (1903–1946), deutscher Pflanzensammler
 Henry Lorenz Viereck (1881–1931), amerikanische Entomologe, spezialisiert auf Hautflügler
 Ingolf Viereck (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Viereck (1853–1916), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Karlheinz Viereck (* 1951), deutscher Generalleutnant; Kommandeur der EUFOR-Mission im Kongo 2006
 Louis Viereck (1851–1922), deutscher Politiker (SPD), Journalist und Naturheilkundler

 Peter Viereck (1916–2006), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wolfgang Viereck (1937–2018), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Fierek
 Vieregg, Vieregge 
 Dressurviereck
 Eisernes Viereck
 Fahrviereck
 Herbstviereck
 Lambeth-Viereck
 Mainviereck
 Wupperviereck
 Viereckschanze